Chōshū puede hacer referencia a:
, en Japón.
, en Japón.
, luchador.
, comediante e imitador de Riki Chōshū.